Орна (притока Мозеля) — річка у Франції, притока Мозеля. 
 Орн (річка) — річка у Франції, впадає в Ла-Манш.